Kempa steht für:

 Kempa (Lugnian), Dorf in Polen
 Kempa (Marke), Markenname des Sportartikelherstellers Uhlsport
 Kempa-Trick, Spielzug im Handball

Kempa ist der Familienname folgender Personen:
 Beata Kempa (* 1966), polnische Politikerin
 Bernhard Kempa (1920–2017), deutscher Handballspieler und -trainer
 Heidi Kempa (* 1941), deutsche Schlagersängerin
 Heinz Kempa (1933–2000), deutscher Sportfunktionär
 Paul Kempa, deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Dorsten 1946–48
 Peter Kempa (1958–1995), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Paul Kempa (1906–1940), deutscher römisch-katholischer Kriegsdienstverweigerer und Märtyrer